As eleições estaduais no Pará em 1935 aconteceram em 29 de abril e nelas foram escolhidos indiretamente o governador Gama Malcher e os senadores Abel Chermont e Abelardo Conduru.

Pará
1935
1935 no Pará